Увеличение груди — медицинская операция, относящаяся к области восстановительной и эстетической хирургии. Может происходить как по эстетическим причинам, так и по медицинским показаниям (например, грудь неправильно сформирована или должна быть восстановлена после ампутации).

История 

Увеличение груди с помощью инъекций жидкого парафина было впервые выполнено в 1889 году, а попытки имплантации различных веществ начались с 1895 года. В первые десятилетия XX века делались попытки применять для увеличения груди слоновую кость, стеклянные шары, каучук, воловьи хрящи, жировую ткань, шерсть, гуттаперчу, полиэтиленовую ленту, полиэтиленовые и поливиниловые губки (в том числе в полиэтиленовых сумках), полиэфирную пену, пенопласт, полиуретан, полиэстер и тефлонсиликоновые протезы. Подобные операции приводили к негативным последствиям — возникновению инфекций, опухолей, деформациям грудей, жировому некрозу, хроническим воспалительным реакциям; имплантация жира не вызывала положительного эффекта, поскольку он быстро реабсорбировался организмом.

В 1940-е годы японские проститутки пытались увеличить груди, производя инъекции парафина, губок и немедицинского силикона, поскольку считали, что тем самым будут пользоваться большей популярностью у американских военнослужащих, которые в тот период находились в стране.

В 1945 и 1950 году были выполнены хирургические операции по повороту стенки грудной клетки для увеличения объёма груди. В 1950—1960-е годы инъекции различных синтетических материалов, включая жидкий силикон и поливиниловые губки, были выполнены как минимум 50 тыс. женщин. Развитие гранулёматоза и отвердевание грудей в некоторых случаях было настолько серьёзным, что приходилось прибегать к мастэктомии (удалению молочных желез).

В 1961 году пластическими хирургами из Хьюстона Томасом Крониным () и Фрэнком Джероу () были разработаны первые силиконовые имплантаты. Впервые их установили в 1962 году Джин Линдси (). В 1964 году французской компанией «Arion» был разработан другой тип имплантатов — заполняемые солевым раствором, основным преимуществом которых стала имплантация через малый разрез. Оболочка таких имплантатов изготавливается из силиконового эластомера, а заполнение водно-солевым раствором происходит уже после помещения в молочную железу.

В начале 1980-х годов появились сообщения о том, что силиконовые имплантаты могут вызывать рак молочных желез. В январе 1982 года Управление контроля качества продуктов и лекарств (FDA) предложило классифицировать их по третьему классу опасности (когда производитель должен доказать безопасность и эффективность изделия перед выпуском его в продажу) и в июне 1988 года произвело такую классификацию. Производителям давался срок до июля 1991 года, чтобы предоставить информацию о безопасности и эффективности. После изучения материалов, предоставленных производителями, FDA в сентябре 1991 года заявило, что их данные не подтверждают ни безопасность, ни опасность изделий, и запросило дополнительную информацию. К февралю 1992 года после её изучения, которое было совместно проведено FDA и Комиссией по устройствам для общей и пластической хирургии (), было рекомендовано использовать силиконовые имплантаты только по медицинским показателям (при реконструктивных операциях) и лишь после особого разрешения. К применению в косметических целях остались разрешёнными только имплантаты, заполняемые солевым раствором.

Начиная с 1984 года против компании «», крупнейшего производителя имплантатов, было подано значительное количество исков. К 1998 году компания выплатила 170 тыс. пострадавших женщин свыше 3,2 млрд $, что в итоге привело к её банкротству.

В 2006 году силиконовые имплантаты вновь разрешили к применению на территории США.

Поколения имплантатов 
Оболочка первого поколения имплантатов изготавливалась из толстого силикона, они имели гладкую поверхность, заполнялись силиконовой жидкостью и отличались:

… частым «пропотеванием» жидкого силикона через оболочку. Жидкость всегда химически не стойкая, поэтому, пропотевая, из неё отсоединялись свободные молекулы кремния. Кремний в белках капсулы замещал углерод, чем вызывалась иммунная реакция и хроническое воспаление, а оно приводило к сморщиванию рубцовой ткани, что способствовало развитию капсульной контрактуры. Однако эти имплантаты имели низкий уровень разрывов. Производились с 60-х до середины 70-х годов. Толстая оболочка протезов первого поколения контурировала через ткани, а на ощупь давала пергаментный хруст.

Оболочки второго поколения имплантатов изготавливались из более тонкого силикона, они имели гладкую поверхность и заполнялись силиконовым гелем:

Уменьшение толщины оболочки сказалось на повышении частоты развития капсульной контрактуры. Уровень «пропотевания» геля через оболочку был выше по сравнению с таковым у имплантатов 1-го поколения. В настоящее время общепризнанно, что имплантаты 2-го поколения наиболее подвержены разрыву. Эти имплантаты производились с 70-х до конца 80-х годов.

Некоторые модели имплантатов второго поколения покрывались микропенополиуретановой губкой для уменьшения числа случаев капсульной контрактуры и воспалительных реакций. После имплантации происходило их врастание в окружающие ткани и стойкая фиксация. В это же время появились имплантаты с двумя камерами — внутренней, в которой находится солевой раствор, и внешней, наполненной силиконовым гелем. Внутренняя камера используется для устранения асимметрии молочных желез непосредственно в ходе операции, для чего в неё закачивается необходимое количество раствора.

Оболочки третьего и четвёртого поколения имплантатов, появившихся в середине 1980-х годов, изготавливались из тонкого силикона со встроенным барьерным слоем.

Они имеют текстурированную поверхность и заполняются вязким силиконовым гелем. Структура оболочки является барьерной и сводит к минимуму «пропотевание» геля через оболочку, а текстурированная поверхность снижает частоту развития капсульной контрактуры. Частота разрывов имплантатов очень низкая.

В это время появились круглые и конические имплантаты анатомической формы с текстурированной поверхностью, которая уменьшала вероятность их вращения после имплантации; обычные круглые имплантаты изготавливались как с гладкой, так и текстурированной поверхностью.

Анализ безопасности имплантатов пятого поколения, появившихся в середине 1990-х годов, пока находится в предварительной стадии в США, однако в других странах они уже нашли широкое применение. Эти имплантаты плотные, обладают хорошей памятью формы, их гель имеет высокую степень когезии и не пропотевает через оболочку. В сравнении с предыдущими поколениями, частота появления капсульной контрактуры и разрывов при их использовании значительно снижена.

Типы заполнителей имплантатов 
 Силиконовая жидкость, имеющая консистенцию растительного масла.
 Стандартный когезивный гель, имеющий консистенцию желе (хорошо имитирует плотность натуральной железы, имеет незначительно пропотевание, но слабую память формы).
 Высококогезивный гель, имеющий консистенцию мармелада (им наполняются анатомические имплантаты; имеет низкую степень деформации, отсутствует пропотевание через оболочку, однако обладает хорошей памятью формы, поэтому грудь может выглядеть неестественно).
 «Soft touch»-гель, имеющий консистенцию холодца (средняя степень памяти формы, отсутствует пропотевание через оболочку).
 Водно-солевой, или физиологический раствор (0,9%-ная поваренная соль; заполненные им имплантаты имеют не очень высокую надёжность, поскольку через 8—10 месяцев после начала использования соль из раствора начинает кристаллизоваться, и её кристаллы могут проколоть оболочку).
 Соевое масло (имплантаты с таким гелем были разработаны в 1995 году).

Виды операций

Увеличивающая маммопластика (эндопротезирование молочных желез) 
Данный вид операции проводится с целью увеличить объём груди, скорректировать форму и избавиться от выраженного птоза. Операционный разрез может локализоваться либо под грудью в складке, либо вокруг соска, либо в подмышечной впадине.

Варианты выбора слоя для установки имплантата:
 под железистой тканью;
 под фасцией большой грудной мышцы;
 в двух плоскостях: верхний край под большой грудной мышцей, нижняя часть (большая) под железистой тканью;
 полностью под мышцей (полный мышечный карман).

Показатели, от которых прежде всего зависит этот выбор:
 положения молочных желез на грудной стенке. Оно может быть врожденно высоким, средним и низким;
 наличия или отсутствия приобретённого мастоптоза (опущения молочных желез), его степень. Существует классификация Regnault, по которой принято различать 3 степени птоза;
 характеристик кожи и подкожной клетчатки: толщина, эластичность, наличие или отсутствие растяжек;
 выраженности (толщина, площадь, эластичность, анатомические особенности) больших грудных мышц. Не надо забывать, что у некоторых людей они частично или полностью могут отсутствовать;
 наличия деформации грудины и ребер.

Сосок и ареола обычно увеличиваются пропорционально новому размеру груди. Чаще всего операция заканчивается косметическим ушиванием разреза без дренажей.

Редукционная маммопластика 

Основная цель операции — сформировать хорошую форму груди при минимальном количестве разрезов и швов. В процессе проведения оперативного вмешательства формируются новая форма и размер груди.

Мастопексия с одномоментным эндопротезированием 
Подтяжка груди (мастопексия) с одновременным увеличением. Суть операции заключается в заполнении недостаточного объёма имплантатом, который располагается подмышечно, иссечении части кожи молочной железы, перенесении сосково-ареолярного комплекса на новую позицию, формировании поддерживающей конструкции из ткани молочной железы.

Один из вариантов данной операции в России разработал С. Н. Блохин. Данная методика была признана Бразильским обществом пластической хирургии, Иберолатиноамериканской федерацией пластической хирургии.

Техника

Имплантаты 
Увеличение груди при помощи имплантатов проводится под общей анестезией. После того, как будет выполнен разрез, ткань груди приподнимается и вводится имплантат в специальной имплантационной сумке. Имплантат можно разместить под грудной мышцей или между грудной мышцей и железистой частью груди. Из эстетических соображений надрез производят в складке под молочной железой, вокруг соска или в подмышечной впадине.

В большинстве случаев имплантаты груди состоят из мягкого силикона. Ранее для этих целей применялся полиуретан. Внешняя оболочка имплантата может быть гладкой или рельефной. Последняя предотвращает рост соединительной ткани вокруг протеза. В состав самого имплантата входит физиологический раствор или силиконовый гель. Со временем оболочка имплантата может лопнуть, что может привести к вытеканию геля. Начинка имплантата имеет размер от 60 до 400 мл и весит обычно 250 грамм.

Введение жировых клеток 
В 2004 году предложен новый метод для увеличения груди: в организм вводятся его собственные жировые клетки, полученные из стволовых. Метод () разработан японским учёным-исследователем Котаро Ёсимурой из Медицинской школы Токийского университета. Он помогает уменьшить омертвение имплантированных клеток, которое вызывала пересадка собственного жира. Известность методу принесла клиника «Cellport Clinic Yokohama» в Иокогаме, которая первой во всем мире предложила правильное его использование. В июле 2007 года этот же метод был применён клиникой доктора Гайнриха в Вене (Австрия).

Медицинские риски 
Имплантаты вызывают образование фиброзных капсул, что может повлечь за собой развитие капсулярной контрактуры. Фиброзная капсула может вызывать мучительные затвердения грудей. Особенную опасность вызывают большие имплантаты и тонкая внешняя кожа, что покрывает их. Кроме того, может установиться асимметрия грудей, как последствие плохо сделанной операции. Для исправления ошибок потребуется ещё одна операция.
Данную проблему не провоцирует увеличение груди с помощью аутотрансплантата, потому что при этом процессе будет использована собственная ткань организма.

Нарушение чувствительности в области соска, воспаление ран, вплоть до заражения крови, отёки и смещение имплантатов относятся к наиболее распространённым опасностям при проведении данной операции.

См. также 
  — одно из осложнений введения грудного имплантанта
 Пластическая хирургия
 Маммопластика
 Липосакция
 Подтяжка груди
 Глютеопластика
 Модификации тела

Примечания

Ссылки 
 
 Safety of Silicone Breast Implants — INSTITUTE OF MEDICINE, NATIONAL ACADEMY PRESS, 1999, ISBN 0-309-06532-1, PMID 20669503

Грудные имплантаты
Маммопластика